Ба́ден (, буквально «купаться») — название нескольких городов и регионов в Германии, Швейцарии и Австрии:

Территории и государства 
 Баден — исторический регион на юго-западе Германии
 Маркграфство Баден (1112—1535, 1771—1803) — историческое государство в составе Священной Римской империи
 Маркграфство Баден-Хахберг (1212—1415) — историческое государство
 Маркграфство Баден-Баден (1535—1771) — историческое государство
 Маркграфство Баден-Родемахерн (1556—1666) — историческое государство
 Маркграфство Баден-Дурлах (1535—1771) — историческое государство
 Курфюршество Баден (1803—1806) — историческая территория в составе Священной Римской империи
 Великое герцогство Баден (1806—1918) — историческое суверенное государство, позднее — государство в составе Германской империи
 Республика Баден (1918—1945) — государство в составе Веймарской республики
 Баден (1933—1945) — де-факто административно-территориальная единица Третьего рейха.
 Баден (Южный Баден) (1945—1952) — земля во французской зоне оккупации Германии, а затем в составе ФРГ
 Вюртемберг-Баден (1945—1952) — земля в американской зоне оккупации Германии, а затем в составе ФРГ
 Баден-Вюртемберг (с 1952) — федеральная земля в составе Германии
 Баден — самый южный из 13 винодельческих регионов Германии
 Баден — округ в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Баден — округ в Швейцарии, в кантоне Аргау.

Населённые пункты 
 Баден — город в Австрии, окружной центр округа Баден.
 Баден-Баден — город в Германии, в регионе Баден.
 Баден — село, вошедшее в состав села Кучурган, Одесской области близ Раздельной.
 Баден — коммуна во Франции, в регионе Бретань.
 Баден — город в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Аргау.

Персоналии 
 Баден, Ванесса (род. 1985) — американская актриса.
 Баден, Пьер-Адольф (1805—1876/1877) — французский художник, мастер жанровой и портретной живописи.

Другое 
 Баден — швейцарский футбольный клуб из одноимённого города.
 Баден — германский линейный корабль времён Первой мировой войны.